Dades de la Temporada 1984-1985 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera divisió, grup 5è: primera posició. Disputa la promoció d'ascens a Segona B.

Primera volta

Segona volta

Promoció d'ascens a Segona B

Semifinal 

El Sant Andreu queda eliminat i continua un any més a Tercera.

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1984
Competicions futbolístiques del 1985
Competicions esportives del 1984 a Catalunya
Competicions esportives del 1985 a Catalunya